Null Toleranz oder Null-Toleranz steht für
 Nulltoleranzstrategie, Konzept zur Kriminalitätsbekämpfung und -prävention
 Der Staatsanwalt: Null Toleranz, deutscher Fernsehfilm von 2020

Siehe auch:
 Nulltoleranz